Bad Girl (filme) — produção de 1931 vencedora de dois Óscars
Bad Girls (filme) — com Madeleine Stowe e Mary Stuart Masterson

Música
Bad Girls (álbum) — álbum de Donna Summer
Bad Girls (canção de Donna Summer)
Bad Girl (canção de Avril Lavigne)
Bad Girl (canção de Madonna)
Bad Girls (canção de M.I.A.)

Outros
Bad Girls Ltda. — equipe do Universo Marvel

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música